Mariposa kan syfta på följande platser:

Peru 
 Mariposa - huvudort i Pampa Hermosa-dstriket i Junín-regionen.

USA 

 Mariposa, Kalifornien, countyhuvudort, Mariposa County, 

Robotskapade USAförgreningar